Conle ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Conle (* 1944), deutsch-schweizerischer Immobilienunternehmer
 Kurt Conle (1918–1966), deutscher Architekt, Bauunternehmer und Gründer der Fluggesellschaft LTU
 Oskar V. Conle (* 1977), deutscher Entomologe